Von allen Hunden gehetzt steht für:

 Von allen Hunden gehetzt (1957), amerikanischer Film von Francis D. Lyon 
 Von allen Hunden gehetzt (1976), britisch-italienisch-israelischer Film von Peter Collinson (Regisseur)